Достопримечательности Антиба — средневековая архитектура, музеи, замки и культовые сооружения, расположенные на территории города Антиба во Франции.

Описание

Форт Карре 
Форт Карре (фр. Fort Carré) — крепость, которая была построена в северной части Антиба в 1565 году. Сооружение обладает формой четырехконечной звезды. В XVIII веке военный министр Людовика XIV Вобан занялся укреплением сооружения. 8 августа 1794 года в это место был заключен Наполеон Бонапарт. Его ждала смертная казнь, но благодаря генералу Дюгомье, его помиловали. Форт Карре открыт ежедневно с июня по сентябрь с 10:00 до 18:00 и с 10:15 до 16:30. Он закрыт по понедельникам, 1 января, 1 мая, 1 ноября, 25 декабря.

Порт Вобан 
Порт Вобан (фр. Port Vauban) — достопримечательность города, место, в котором находится большое количество яхт. Его также называют «Гаванью миллиардеров».

Старый порт 
Старый порт (фр. Vieux Port) — место, где стоят рыболовецкие шхуны. Рядом со старым портом расположены Морские ворота, через которые можно пройти в Старый город.

Крытый рынок Антиба 
Крытый рынок Антиба (фр. Cours Masséna) — рынок, расположенный на бульваре Массена.

Церковь Иммакуле-Консепсьон 
Церковь Иммакуле-Консепсьон или Церковь Непорочного Зачатия — бывший кафедральный собор Антиба. Интерьеры церкви выполнены в стиле барокко, а фасад церкви в классическом стиле. Колокольня церкви построена в XII веке, раньше она выполняла функции сторожевой башни. В 1515 году Луи Бреа создал алтарную картину. Рядом с ней расположена деревянная скульптура Христа, которая датирована XVI веком. При входе расположены две кропильницы, которые выполнены из белого мрамора.

Замок Гримальди 
Замок Гримальди (фр. Château Grimaldi) — замок, который был построен в XII веке. Здесь когда-то были построены римские укрепления. В средние века на этом месте была расположена епископская резиденция. В 1385—1608 годах этой территорией владело семейство Гримальди, которое расширило территорию замка до тех размеров, которые есть сейчас. В первой четверти XX века замок Гримальди находился в полуразрушенном состоянии. Его, в 1925 году во время аукциона приобрел муниципалитет Антиба и здесь был сделан музей. В 1946 году городские власти Антиба разрешили разместиться в замке Пикассо, который искал помещение для работы. Художник проработал на территории бывшего замка полгода и оставил в подарок городу 25 своих работ, среди которых была картина «Ночной лов рыбы в Антибе». также Пикассо оставил здесь разные эскизы и рисунки. На основе этой коллекции, в замке открылся Музей Пикассо (фр. Musee Picasso). Помимо работ самого Пикассо, здесь собраны работы Леже, Пикаби, Модильяни. У замка есть терраса, которая используется как площадка для демонстрации скульптур Пажеса, Миро, Армана.

Музей Пикассо работает в июне-сентябре ежедневно с 10:00 до 18:00, в среду и пятницу до 20:00. В период с октября по май ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. 1 января, 1 мая, 1 ноября и 25 декабря музей не работает.

Археологический музей 
Археологический музей расположен в бастионе Сент-Андре. В музее собраны коллекции античных монет и украшений, амфор. Эти коллекции были обнаружены во время проведения раскопок Антиба или при поднятии на берег затонувших кораблей.

Маяк Гаруп 
Маяк Гаруп (фр. Phare de la Garoupe) расположен на самой высокой точке мыса Антиб. С него открываются хорошие виды на окружающую местность.

Часовня Нотр-Дам-де-Гаруп 
Часовня Нотр-Дам-де-Гаруп (фр. Chapelle Notre Dame de Garoupe) расположена рядом с маяком. В это место моряки из окрестных городов приносят дары Богоматери в знак благодарности. Здесь расположены статуи, рисунки, фотографии, модели парусных судов. В этом месте находятся церковные реликвии, которые были вывезены из России в период Крымской войны в 1853—1856 годах. Среди этих реликвий — икона «Богоматерь с младенцем» XVI века, вышитая плащаница, которая когда-то была собственностью семьи Воронцовых, и деревянный крест. Все эти предметы передал сюда Бартоломео Обером.

Сад Тюре 
Сад Тюре (фр. Jardin Thuret) был заложен в 1857 году ботаником Гюставом Тюре из Парижа. Он приобрел 4 гектара земли на мысе Антибе, и стал высаживать там тропические растения. Так там появились тропические растения и разные виды пальм.

Морской музей эпохи Наполеона 
Морской музей эпохи Наполеона (фр. Musée Naval et Napoleonien) расположен на av. John F.Kennedy в башне Дю Грайон. Среди экспонатов музея — макеты старинных судов, карты, картины маринистов, предметы, которые относятся к военным компаниям Наполеона. Здесь расположен бронзовый бюст императора, который был сделан в 1810 году. Есть вещи, которые принадлежали либо Наполеону, либо его родным. Музей работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:00, с 14:15 до 18:00. В субботу работает с 09:30 до 12:00. По воскресеньям музей закрыт.

Hotel du Cap Eden-Roc 
Hotel du Cap Eden-Roc — дворец, который был построен в 1870 году. Миллионер Гордон Беннет сделал из него отель, который считается одним из самых дорогих отелей мира.

Примечания

Литература